Toponímia:
 Stark (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Stark (Nova Hampshire)
 Starke (Florida)
 Stark City, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Biografies:
 Johannes Stark (Schickenhof, Baviera, 1874 - Traunstein, 1957), físic alemany guanyador del Premi Nobel de Física el 1919
 Frederick Ebsen Starke (Filadèlfia, 1890 - ?), compositor i director d'orquestra estatunidenc
 Frederick Stark Pearson (Lowell, Massachusetts, 1861 – RMS Lusitania, 1915), enginyer nord-americà i emprenedor 
 Tom Starke (Freital, Saxònia, 1981), futbolista alemany que juga com a porter
 Wolfgang Stark (Landshut, Baviera, 1969), àrbitre de futbol alemany
 Miscel·lània: Stark Naked and Absolutely Live, àlbum en directe del grup alemany Alphaville